Kemence, község Pest megyében, a Szobi járásban
Kemence, az egyik legősibb ember által épített tűzhely, tüzelőberendezés.
Kemence, nagy hőmérsékleten végbemenő technológiai folyamatok elvégzésére alkalmas berendezés.
Kemence, csillagkép, latinul: Formax
Kemence, kun előkelő, IV. László egyik gyilkosa
 Kemence, Kemence-patak, az Ipolyba torkolló patak a Börzsönyben
 Kemence, Kemence-patak, a Bózsvába torkolló patak a Zempléni-hegységben
 Kiskemence (szlovákul Kamienka), Szlovákia, Eperjesi kerület, Homonnai járás
 Nagykemence (szlovákul Kamenica nad Cirochou), Szlovákia, Eperjesi kerület, Homonnai járás